Абаканово:
  Абаканово — село в Вологодському районі Вологодської області
  Абаканово — село в Кадуйському районі Вологодської області
  Абаканово — село в Череповецькому районі Вологодської області